A köznyelv Nemzetközi Törvényszék alatt több intézményt ismer:

Nemzetközi Törvényszék a délszláv háború idején elkövetett háborús bűncselekményeket kivizsgáló törvényszék
Ruandai Nemzetközi Törvényszék a ruandai polgárháború idején elkövetett emberiség elleni bűncselekményeket kivizsgáló törvényszék
Nemzetközi Bíróság az ENSZ nemzetközi bírósága
Nemzetközi Büntetőbíróság az ENSZ nemzetközi büntetőbírósága